Dobrąg steht für folgende geografische Objekte in Polen:

 Dobrąg (Barczewo), Ort in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Debrong, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dobrąg (See), Binnensee im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Debrongsee im Kreis Allenstein, Ostpreußen